Энен:
 Энен, Жан де (1423—1495) — бургундский рыцарь, жандарм и военный историк.
 Энен, Жюстин (род. 1982) — бельгийская теннисистка.

См. также 
 
 Энен-ле-Бузонвиль